Amarildo Souza do Amaral – ex calciatore brasiliano
 António Caetano do Amaral – storico portoghese
 António Jacinto do Amaral Martins – poeta angolano
 Carlos Rafael do Amaral – calciatore brasiliano
 Casemiro do Amaral – calciatore brasiliano
 Damiris Dantas do Amaral – cestista brasiliana
 Dante do Amaral – ex pallavolista brasiliano
 Diogo Freitas do Amaral – politico portoghese
 Fernando Augusto do Amaral Caiado – allenatore di calcio e calciatore portoghese
 Gilson do Amaral – calciatore brasiliano
 João Maria Ferreira do Amaral – militare e politico portoghese
 Leandro Câmara do Amaral – ex calciatore brasiliano
 Luís Gonçalves do Amaral – pseudocardinale portoghese
 Norberto do Amaral – vescovo cattolico est-timorese
 Tarsila do Amaral – pittrice, disegnatrice e traduttrice brasiliana